Ussèl (Òlt), municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Ussèl (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Ussèl (municipi de Corresa)
 Ussel-d'Allier, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Agulla d'Ussel, cim a la cresta est del Balaitús, al massís homònim, entre la província
 Cantó d'Ussel Est, cantó francès al districte d'Ussel (departament de Corresa)
 Cantó d'Ussel Oest, cantó francès al districte d'Ussel (departament de Corresa)
 Castell d'Ussel, castell medieval del Vall d'Aosta al nord-oest d'Itàlia 
 Districte d'Ussel, districte del departament francès de Corresa (regió de la Nova Aquitània)